Elek István (1915–1992) író
 Elek István (1944–2011) performer, képzőművész, író, művésznevei: elek is, Kada
 Elek István (?) diplomata, laptulajdonos (Diplomata Magazin)
 Elek István (1955) magyar újságíró, kritikus, közíró, politikus
 Elek István (1955) zenész, szaxofonos
 Elek István (?) raliversenyző

Jegyzetek